Eleutherospermum grandifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinrich Koch. Eleutherospermum grandifolium ingår i släktet Eleutherospermum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
grandifolium